Maeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Jan De Maeyer (* 1949), belgischer Komponist und Oboist
 Leo De Maeyer (1927–2014), belgischer Chemiker
 Marcel Maeyer (1920–2018), belgischer Maler
 Rieke de Maeyer (* 1992), belgisch-deutsche Biathletin